Der Begriff Stoic steht für:

 HMS Stoic (P231), ein  U-Boot der britischen Royal Navy im Zweiten Weltkrieg
 STOIC (Programmiersprache), eine Stack basierte Programmiersprache aus dem Jahr 1975
 Siegburg (Film), ein Film von Uwe Boll aus dem Jahr 2009 
 Stoic Studio, eine US-amerikanische Computerspiel-Firma